Франц Катценштейн (, также ; 1898—1963) — немецкий арт-дилер и владелец художественной галереи.

Биография 
Родился 24 июля 1898 года в Ганновере Германской империи в семье , медицинского служащего, имеющей еврейские корни. Брат немецкого скульптора .

Во времена Веймарской республики Катценштейн сначала был сотрудником, а затем владельцем и управляющим директором художественной галереи Galerie Matthiesen, названной в честь девичьей фамилии его жены Марии. Галерея была известна в Берлине и находилась в одном из дворцов на улице Viktoriastraße. Франц Катценштейн сумел установить международные контакты и принимал участие в продаже лучших работ из Эрмитажа правительством Советского Союза.

В 1933 году, после захвата власти в Германии нацистами, эмигрировал сначала в Цюрих, затем переехал в Лондон, где изменил своё имя на Фрэнсис Маттисен (Francis Matthiesen). Находясь в эмиграции, до 1935 года он оставался управляющим директором своей галереи. В том же 1933 году сестра Катценштейна — Эллен, ставшая скульптором, провела выставку в их родном городе Ганновере, которая была опорочена в газетах в ходе национал-социалистической культурной политики в Германии. Эллен решила первой из семейства эмигрировать в Палестину, в то время как оба родителя оставались в Ганновере.

В 1936 году умер отец. В 1939 году галерея Франца Катценштейна была «ариизирована» и отдана в проект Гитлера Музей фюрера. В том же году его мать последовала за своей дочерью Эллен, у которой уже родилась дочь Яэль, в Палестину.

Только в 1950 году Франц Катценштейн получил свои произведения искусства, перевезённые к тому времени в Голландию.

Умер 10 мая 1963 года в Лондоне.

Франц Катценштейн был трижды женат. В 1978 году его сын Патрик Маттисен (Patrick Matthiesen) организовал Галерею Маттисен (Matthiessen Gallery), специализирующаяся на итальянских, французских и испанских картинах старых мастеров (1330—1870 годов).

См. также 
 Продажа картин из коллекции Эрмитажа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Галереи Маттисен 
 Portrait of Franz Catzenstein and his little sister Ellen, Photographs  auf der Seite des Center for Jewish History

Арт-дилеры